Bosberg (Friesland), een heuvel bij Appelscha
 Bosberg (Geraardsbergen)
 Bosberg (Swalmen)

 Verzorgingsplaats Bosberg